Втора македонска футболна лига 1992/93 е първи официален шампионат по футбол на Република Македония след независимостта от Югославия. Провежда се от август 1992 г. до 20 юни 1993 г. Групата е съставена от 20 отбора. Първи шампион е тимът на Люботен.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони